Sława est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Sława, dans le powiat de Wschowa, dans la voïvodie de Lubusz
 de la ville de Sława, chef-lieu de cette gmina